СКА — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга. Основан в 1922 году. В 1937 впервые был допущен к общесоюзному соревнованию — Кубку СССР.

В 1922 году в Петрограде прошли первые «Армейские игры» (Первенство армии и флота), а также красноармейское и гражданское первенства Петроградского военного округа. С того же года армейцы начали регулярные выступления в чемпионате города.

Названия 
 1934—1936 — ЛДКА (Ленинградский дом Красной Армии)
 1937—1944 — ДКА (Дом Красной Армии)
 1945 — КБФ (Кразнознамённый Балтийский флот)
 1946—1953 — ДО (Дом офицеров)
 1954—1956 — ОДО (Окружной дом офицеров)
 1957—1959 — ЛенВО (Ленинградский военный округ)
 1960—1989 — СКА
 1990 — СКА-«Калининец»
 1991—1995 — СКА-«Турбостроитель»
 1996—1997 — «Источник»-СКА
 1998—1999 — СКА
 2000 — СКА-«Локомотив»
 2001—2002 — СКА

Результаты

СССР

Россия

Факты из истории 
 1937 — ДКА вышел в 1/32 финала Кубка СССР.
 1945 — КБФ вышел в 1/16 финала Кубка СССР.
 1946 — ЛДО выиграл Кубок Ленинграда и взял серебро в первенстве Вооруженных сил СССР.
 1947 — ДО вышел в 1/32 финала Кубка СССР.
 1949 — ДО вышел в 1/8 финала Кубка СССР.
 1952 — ЛДО победил в чемпионате города, финалист Кубка Ленинграда.
 1954 — ОДО вышел в 1/4 финала Кубка СССР, обладатель Кубка Ленинграда (ЛДО).
 1956 — ЛДО обладатель Кубка Ленинграда.
 1963 — СКА вышел в 1/16 финала Кубка СССР.
 2001 — СКА финалист Кубка России северо-западного региона.

Ссылки 
 
  (КБФ Ленинград)
  («СКА-Турбостроитель»)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Статистика на www.klisf.info
 ФК СКА Санкт-Петербург: возрождение откладывается

Примечания 

Футбольные клубы Санкт-Петербурга
Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
Армейские футбольные клубы